Eschenbach kan syfta på:

Personer
 Christoph Eschenbach, tysk dirigent
 Wolfram von Eschenbach, tysk medeltida diktare

Geografi
 Eschenbach in der Oberpfalz – stad i nordöstra Bayern, Tyskland
 Eschenbach (Württemberg) – kommun i östra Baden-Württemberg, Tyskland
 Eschenbach, Luzern – ort och kommun i kantonen Luzern, Schweiz
 Eschenbach, Sankt Gallen – ort och kommun i kantonen Sankt Gallen, Schweiz

Tyska efternamn